Чемпіонат Угорщини з футболу 2019—2020 — 118-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Кожна з 12 команд зіграли по 33 матчі (у три кола). Чемпіоном вдруге поспіль став Ференцварош.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 15 березня по 23 травня 2020 року.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Угорська футбольна ліга 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2020
Угорщина
Угорщина
2019 в угорському спорті
2020 в угорському спорті